Иван Бахметев:
 Бахметев, Иван Иванович (1683—1760) — обер-прокурор Сената, затем сенатор, генерал-лейтенант, позже действительный тайный советник.
 Бахметев, Иван Ефремович (ок. 1668—?) — стольник, брат Дмитрия Ефремовича, «воевода в Заволжском крае», участник Северной войны.